

Братово () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Бургас.
 Братово () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.